Pätzel ist der Familienname folgender Personen:

 Herbert Pätzel (* 1933), deutscher Stasi-Mitarbeiter
 Paul G. Pätzel (1916–2009), deutscher Sportjournalist und Basketballfunktionär

Siehe auch:
 Patzel